Mall del Sur puede referirse a los siguientes centros comerciales:
 Mall del Sur; centro comercial en Lima, Perú.
 Mall del Sur; centro comercial en Guayaquil, Ecuador.